Het ATP-toernooi van São Paulo 2017 (officieel: Brasil Open) werd van 27 februari tot en met 5 maart 2017 gespeeld in de Braziliaanse stad São Paulo. De wedstrijden werden gespeeld op Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães op indoor gravelbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

São Paulo
ATP-toernooi van São Paulo